Gaía Calheiros Passarelli (São Paulo, 28 de fevereiro de 1977) é uma apresentadora e escritora brasileira. É autora do livro "Mas Você Vai Sozinha?", lançado pela Editora Globo em 2016.

É ex-VJ da MTV Brasil e escreveu para Folha de S.Paulo, Rolling Stone Brasil e outros veículos. Criou em 1997 o website rraurl.com, que deixou em 2010. Apresentou os programas Goo MTV, Extrato MTV e MTV1 na extinta MTV Brasil.

Vida pessoal 
Namorou o guitarrista e também VJ da MTV, Chuck Hipolitho.

Ligações externas 
 
 

VJs da MTV Brasil
Naturais da cidade de São Paulo
Escritores do estado de São Paulo